Križari, srednjovjekovni kršćanski vojnici
 Križari (katolički pokret), usporedi Hrvatski orlovski savez
 Križari (gerila)
 Križari (folklor)